Цискари́дзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Цискаридзе, Зураб (род. 1986) — американский футболист грузинского происхождения, защитник.
 Цискаридзе, Николай Максимович (род. 1973) — российский артист балета, премьер Большого театра (1992—2013), народный артист России.